El término Ars Magica (en latín: «el arte de la magia») puede referirse a:

 Ars Magica, un juego de rol estadounidense de fantasía, publicado por primera vez en 1987.
 Ars Magica, una novela escrita por la escritora estadounidense Judith Tarr y publicada por primera vez en 1989.
 Ars Magica, una novela escrita por la escritora española Nerea Riesco y publicada por primera vez en 2007.